Пластилиновая ворона:
 «Пластилиновая ворона» — культовый мультипликационный фильм 1981 года Александра Татарского.
 «Пластилиновая ворона» — кинотеатр в Киеве.